

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Locke – comunità non incorporata della Contea di Sacramento, California
 Locke – township della Contea di Ingham, Michigan
 Locke – città della Contea di Cayuga, New York

Persone 
 Alain LeRoy Locke (1885-1954) – scrittore, filosofo, educatore e mecenate statunitense
 Attica Locke (1974) – scrittrice statunitense
 Bobby Locke (1917-1987) – golfista sudafricano
 Gary John Locke (1954) – calciatore inglese di ruolo difensore
 Gary Locke (1950) – politico statunitense
 Gary Locke (1975) – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Gary John Locke (1954) – ex calciatore inglese
 Jeff Locke (1989) – giocatore di football americano statunitense 
 John Locke (1632-1704) – filosofo britannico, padre del liberalismo classico e dell'empirismo moderno
 Jonathan Tiernan-Locke (1984) – ciclista su strada britannico
 Joseph Locke (1805-1860) – ingegnere inglese
 Kayel Locke (1994) – cestista statunitense
 Kimberley Locke (1978) – cantautrice statunitense
 Matthew Locke (1621-1677) – teorico musicale e compositore inglese dell'epoca barocca
 Richard Adams Locke (1800-1871) – giornalista e scrittore britannico
 Sondra Locke (1944-2018) – attrice e regista statunitense
 Spencer Locke (1991) – attrice statunitense
 Tates Locke (1937) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense

Cinema 
 Locke – film del 2013 di Steven Knight

Televisione 
 Dottor Simon Locke – serie televisiva canadese
 John Locke – personaggio del serial Lost

Altro 
 4182 Mount Locke – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1951
 7010 Locke – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1987
 Locke Cole – uno dei personaggi principali del videogioco Final Fantasy VI